Магия Хаоса (хаосизм) — одно из современных течений в оккультизме, строящееся на отказе от любых форм догматизма и главенстве личного магического опыта. Было создано в конце 1970-х гг  в Англии на основе философии и воззрений художника и оккультиста Остина Османа Спейера и до 1990-х пребывало в андеграунде; его появление связывают с ростом интереса к оккультизму среди представителей английского молодёжного контр- и субкультурного сообщества.

Для магии Хаоса характерно использование как традиционных техник, взятых из уже сложившихся восточных и западных мистических систем, так и использование современного фольклора, вымышленных только что Богов, мистических алфавитов, молитв, персонажей из фэнтези-жанра литературы, фольклора в современной обработке и научной фантастики. 
Это даже обязательно рекомендовано адептами магии хаоса, называющими себя «хаотами» (вплоть до вызова персонажа из игры сантехника Марио для заклинания от протечек и засоров канализации) . Среди последних (предыдущих не было), следует отметить метод сигилизации Остина Спейра, «оранический язык» и достаточно своеобразный пласт магической символики (звезда Хаоса, символы вероятностности и неизменности и др.). Ещё одна особенность, согласно утверждениям самих последователей течения, — широкое использование изменённых состояний сознания, в том числе транса и некоего экстатического состояния, которое сторонники магии Хаоса называют «гнозисом» (не следует отождествлять хаоситское понимание этого термина с его традиционной герметической трактовкой). Для достижения этого состояния представители течения могут использовать медитации, эмоции, любые техники заимствованные у других культур, религий.

Используемые практики и концепции 
Приверженцы магии Хаоса утверждают, что она основана на применении методов симпатической магии, то есть магии реализации намерения, превращения желаемого в действительное. Метод, используемый для реализации намерения, якобы следующий:
 Максимально образно и эмоционально возжелать цели.
 Отказаться от желаемого и навсегда забыть об этом.
 Получить результат.

Сторонники течения убеждены в том, что при частом использовании достаточно вместо первого пункта просто сказать «я хочу».
Ритуалы для магии Хаоса, по их мнению, совершенно не обязательны и используются только по личному желанию мага.

Главным средством воздействия на окружающий мир в магии Хаоса считается личное волевое (эмоциональное) усилие мага. При этом эмоции рассматриваются как нечто более важное, нежели разум (а подсознание — как нечто более важное, нежели сознание; в частности, раскрепощение подсознания и отказ от рациональной интеллектуальной деятельности в пользу свободного выражения внутренних устремлений используются при создании сигилов). Магия Хаоса отличается полным отсутствием устоявшихся принципов и факультативностью обрядности. Кроме того, в отдельных случаях может использоваться обращение к соответствующему эгрегору как средство достижения искомой цели или магической «подпитки».

В магии Хаоса также используются различные практики, изначально разработанные другими направлениями оккультизма (например, сексуальная магия). Кроме того, отдельные представители движения склонны к изобретению эклектических практик, сочетающих элементы разнородных культов и магических систем. Могут использоваться даже не имеющие отношения к оккультизму тексты литературных произведений — так, некоторые сторонники течения (Фил Хайн, Джордж Джексон и др.) пытаются сочетать магию Хаоса с мифами Ктулху американского писателя Говарда Лавкрафта.

История 

Предтечей магии Хаоса считается Остин Осман Спейр — английский художник, некоторое время состоявший в ордене Серебряной звезды Алистера Кроули, но ушедший оттуда для самостоятельной работы. Сам Спейр не использовал термина «магия Хаоса», однако его работы («Книга Наслаждений», «Анафема ЗОС») послужили основой для её создания в будущем. Некоторое влияние на течение могли также оказать работы Алистера Кроули.

Основоположниками течения стали Питер Кэрролл и Рэй Шервин, основавшие в 1978 году орден «Иллюминантов Танатэроса».

Примечания

Литература 
 Jaq D. Hawkins: Chaosmagie. Grundlagen und Hintergründe. Edition Esoterick, 2. Auflage 2009. ISBN 978-3-936830-32-3
 Peter J. Carroll: Liber Kaos. Das Psychonomicon. Edition Ananael, 2005. ISBN 3-901134-05-0
 Peter J. Carroll: Liber Null & Psychonaut. Edition Ananael, 2005. ISBN 3-901134-21-2
 Jan Fries: Visuelle Magie: Ein Handbuch des Freistilschamanismus. Edition Ananael, Bad Ischl 1995, ISBN 3-901134-06-9
 Frater 717: Handbuch der Chaosmagie. Bohmeier Verlag 1992, ISBN 3-89094-257-1
 Карлос Атанес: Magia del Caos para escépticos. Editorial Dilatando Mentes, 2018, ISBN 978-84-949113-4-7
Король Дмитрий: KIA UM ZOS: Современный учебник Магии Хаоса, 2020, ISBN 978-5-0050-6020-4

Ссылки 
 ТЕОРИЯ МАГИИ ХАОСА (Fra. Grand Poobah) перевод с французского — fra Ignis, редактура — fra Aumgn, 2005
 Введение в магию Хаоса
 Сайт, посвященный магии Хаоса
 Том Хаоса
 Chaos Magic Theory — from the Illuminates of Thanateros, North America website
 Sacred Texts: Chaos Magic
 Illuminaten von Thanateros Deutschland
Иллюминаты Танатэроса «Illuminates of Thanaienu» (IOT)
 chaosmagie.org
 KAosphOruS, le site de la Magie du Chaos francophone.
 Magick-Instinct.
 L’Aube de la Septième Lune propose les œuvres de Phil Hine en téléchargements et en français.

Магия Хаоса